L'Oreille, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section D « Parties du corps humain » de la liste de Gardiner ; il y est noté D18.

Il représente une oreille humaine. Il est translitéré msḏr.

Notes et références

Bibliographie 

 
 
 

Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Index égyptologique
Visage